Санкт-Ламбрехт () — ярмарочная коммуна () в Австрии, в федеральной земле Штирия. 

Входит в состав округа Мурау.  . Официальный код  —  6 14 43.

Население

Политическая ситуация 
Бургомистр коммуны — Fritz Sperl (АНП) по результатам выборов 2015 года.

Совет представителей коммуны () состоит из 15 мест.
 АНП занимает 8 мест.
 СДПА занимает 5 мест.
 АПС занимает 2 место.

Ссылки 
 Официальная страница

Примечания 

Общины Штирии